

Codici 
 SOO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Söderhamn (Svezia)
 SOO – Codice di identificazione attribuito dalla Association of American Railroads (AAR) ai rotabili della compagnia ferroviaria nordamericana Soo Line Railroad

Geografia 
 Soo – città della prefettura di Kagoshima (Giappone)
 Soo – township della Contea di Chippewa, Michigan (Stati Uniti d'America)

Persone
 Soo, re di Sparta